Wish – manga shōjo
 Wish – album zespołu The Cure
 Wish – album zespołu Reamonn
 Wish – album Sutton Foster
 Wish – minialbum grupy Golden Child
 Wish – singel zespołu Arashi
 Wish – singel zespołu Nine Inch Nails
 Wish – serwis sprzedażowy

Zobacz też